Sankoh ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Sankoh (* 1988), sierra-leonischer Fußballspieler
 Baissama Sankoh (* 1992), guineischer Fußballspieler
 Foday Sankoh (1937–2003), sierra-leonischer Rebellenführer
 Gibril Sankoh (* 1983), niederländisch-sierra-leonischer Fußballspieler
 Mohamed Sankoh (* 2003), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sanko